Алексей Лукашевич:
 Лукашевич, Алексей Иванович (род. 1977) — украинский прыгун в длину, чемпион Европы 2002 года.
 Лукашевич, Алексей Стефанович (1924—1943) — Герой Советского Союза, партизан, подрывник.